Demokrácia, politikai rendszer.
 Demokrácia, magyar, román és német nyelven temesvári társadalmi hetilap (1925–1926)
lásd még
 Demokráciaelméletek